Vachet est un patronyme français, porté notamment par :

 Bénigne Vachet (1641-1720), prêtre catholique et missionnaire qui exerça sa mission en Asie du sud-est et notamment dans le Royaume de Siam et en Cochinchine ;
 Léon Vachet (1932-2010), homme politique français ;
 Paul Vachet (1897-1974), aviateur français.